Президентские выборы в Гвинее-Бисау проходили 19 июня (1-й тур) и 24 июля (2-й тур) 2005 года. Выборы ознаменовали конец переходного периода к демократическому правлению после военного переворота в сентябре 2003 года под руководством Вериссимо Коррейя Сеабра, свергнувшего избранное правительство. В результате президентом был избран независимый кандидат Жуан Бернарду Виейра.

Результаты

Примечания 

Выборы в Гвинее-Бисау
Гвинея-Бисау
2005 год в Гвинее-Бисау